Sayella är ett släkte av snäckor. Sayella ingår i familjen Pyramidellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Sayella